«Птаха» — белорусский мультфильм, выпущенный в 2009 году киностудией Беларусьфильм. Мультфильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2010.

Сюжет 
Однажды старый пастух нашёл на берегу реки выпавшего из гнезда птенца. Пастух подобрал его, выкормил, и вскоре птенец превратился в красивую птицу — ласточку. Эта птаха внесла в жизнь пастуха новый смысл, наполнила её теплом и любовью. Эта необычная дружба стала для него темой для размышлений о прожитой жизни, о смысле человеческого существования.

Съёмочная группа

Награды и премии 
 Суздаль-2010 14.03.2010 — Диплом сценаристу фильма Александру Ленкину в категории «Лучшая драматургия» за хорошо рассказанную простую историю.
 XIX МКФ «Золотой Витязь» 04.06.2010 — Диплом «За лучшую кинопритчу».
 VII Республиканский фестиваль белорусских фильмов 25.06.2010 — Диплом режиссёру Александру Ленкину «За нежность и грусть»

Ссылки 
 Мультфильм «Птаха» на сайте кинокомпании Беларусьфильм

Мультфильмы 2009 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Короткометражные мультфильмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 2009 года